Meyenia — название, которое может относиться к нескольким ботаническим родам:
 , действительное название рода растений семейства Акантовые
  = 
  =